Гизель:

 Иннокентий (Гизель) — архимандрит Киево-Печерской лавры в XVII веке, историк.
 Гизе́ль — селение в Пригородном районе Северной Осетии.
 Гизель — река в Германии.